Chikushi steht für:

 Chikushi-gun, Landkreis in der Präfektur Fukuoka, Japan
 (6237) Chikushi, Asteroid des äußeren Hauptgürtels